

Cinema 
La paloma – film del 1916 diretto da William Wolbert
La paloma – film del 1937 diretto da Miguel Contreras Torres
La paloma – film del 1959 diretto da Paul Martin
La paloma – film del 1974 diretto da Daniel Schmid

Geografia 
La Paloma – centro abitato del Paraguay
La Paloma – census-designated place del Texas
La Paloma-Lost Creek – census-designated place del Texas
La Paloma – villaggio presso il Dipartimento di Durazno dell'Uruguay
La Paloma – barrio (quartiere o distretto) di Montevideo, Uruguay
La Paloma – piccola città nel dipartimento di Rocha del sud-est dell'Uruguay
Ghiacciaio di La Paloma (Glacier La Paloma) – ghiacciaio del Cile

Letteratura 
La paloma – romanzo di Carlo Castellaneta del 1972

Musica 
La paloma – album di Joan Manuel Serrat del 1968
La paloma – canzone del compositore spagnolo Sebastián Iradier del 1863